

Кі́нва 
 Кінва (коновка, конівка) — бондарний виріб, великий дерев'яний кухоль.
 Кінва (коновка, конівка) — діалектна назва відра.
 Кінва (кіноа) — рослина родини Амарантових, зернова культура.

Кінва́ 
 Кінва — розмовне збірне позначення коней.

Див. також 
 Коновка

Примітки